Els kentriodòntids (Kentriodontidae) són una família extinta de cetacis odontocets propers als dofins d'avui en dia. Existiren entre l'Oligocè i el Pliocè abans d'extingir-se.

Taxonomia 
Els kentriodòntids són classificats en tres subfamílies, amb dos gèneres de filiació incerta.

Família Kentriodontidae
 Subfamília Kentriodontinae
 Gènere Belonodelphis
 Gènere Delphinodon
 Gènere Incacetus
 Gènere Kentriodon (sin. Grypolithax)
 Gènere Macrokentriodon
 Gènere Microphocaena
 Gènere Rudicetus
 Gènere Tagicetus
 Subfamília Lophocetinae
 Gènere Hadrodelphis
 Gènere Liolithax
 Gènere Lophocetus
 Subfamília Pithanodelphininae
 Gènere Atocetus
 Gènere Leptodelphis
 Gènere Pithanodelphis
 Gènere Sophianacetus (sin. Mediocris)
 Incertae sedis
Gènere Sarmatodelphis
 Gènere Kampholophos

Referències 

Delfinoïdeus
Cetacis de l'Oligocè
Cetacis del Miocè
Artiodàctils del Pliocè